Мераби Мамукович Уридия (7 апреля 1993, Батуми, Грузия) — российский футболист, полузащитник и нападающий футбольного клуба «Рубин».

Карьера 
В 1995 году вместе с родителями в статусе беженцев переехал в Москву; семья жила в условиях по 20 человек в комнате. В шесть лет начал заниматься в команде ФК «Торпедо-ЗИЛ». Первым тренером был Андрей Талалаев, который работал с игроком на протяжении пяти лет. Был в академиях «Спартака» и «Локомотива», но не выдержал конкуренции.

Бабушка, дедушка и дядя Мераби жили в Казани, и школьником он ездил туда каждое лето; в шестнадцать лет он прибыл в «Рубин». В первый год стал лучшим бомбардиром чемпионата Татарстана;  в следующем году выиграл чемпионат России по футболу среди юношей 1993 года рождения. Привлекался к тренировкам с основным составом, участвовал в тактических разборах Бердыева; на вопрос последнего, что он предпочитает — играть или сидеть на скамье — ответил: «играть», и два сезона провёл в аренде в нижнекамском  «Нефтехимике».

По приглашению Талалаева перешёл в нижегородскую «Волгу», однако за весь сезон так и не сумел забить ни одного гола. Сезон 15/16 провёл в аренде в грузинском клубе «Шукура» из города Кобулети. После возвращения понял, что в Казани на него никто не рассчитывает — «должен был самостоятельно узнавать, когда и с кем тренироваться» — и разорвал контракт. Ездил на просмотр в ФК «Сочи» и песчанокопскую «Чайку», но не был подписан, поскольку руководство казанского клуба не вернуло его трансфер из Грузии в РФС, и Мераби в России считался бы легионером. Поддерживал форму в составе студенческой команды Поволжской академии и мини-футбольного клуба «Комус». Осенью 2016 года на всероссийском турнире вузов в Сочи стал лучшим бомбардиром первенства.

Весну 2017 года провёл в составе московского «Торпедо».

Летом 2017 года вернулся в «Нефтехимик», в составе которого в сезоне-2018/19 стал победителем Первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» и признан лучшим игроком турнира в группе «Урал-Приволжье».

Летом 2019 года проходил просмотр в «Рубине», но в итоге клуб отказался его подписывать.

В феврале 2023 года Уридия подписал контракт с казанским «Рубином»

Личная жизнь 
Женат. Дочка родилась в Кобулети. Себя считает «настоящим грузином», однако он отверг предложение восстановить грузинское гражданство. Младший брат Гиоргий тоже футболист.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Шукура»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Рубин»